Rudolf Stich ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Stich (Mediziner) (1875–1960), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Rudolf Stich (Jurist) (1926–2012), deutscher Jurist und Hochschullehrer